Millî Lig 1960/61 was het derde seizoen in de historie van de Süper Lig, het hoogste Turkse voetbalniveau.

Kort overzicht van het seizoen
Fenerbahçe SK eindigde het seizoen als landskampioen. Titelhouder Beşiktaş JK werd derde. Voor het eerst in de historie van de Süper Lig nam een club buiten İstanbul, Ankara en İzmir deel aan de competitie (Adana Demirspor uit Adana). Deze club kon degradatie echter niet voorkomen.

Metin Oktay van Galatasaray SK werd voor de derde achtereenvolgende keer (ditmaal met 36 doelpunten) topscorer van de Süper Lig.

Kaart

Eindstand 1960/61

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1960/61

† Reglementaire uitslag 0-3.

Degradanten en promovendi 
Aan het einde van het seizoen 1960/61 speelden de nummers 18, 19, 20 van de Süper Lig en de kampioenen van de regionale competities uit Ankara, İzmir en İstanbul barragewedstrijden tegen elkaar. De drie hoogst geklasseerde ploegen van deze minicompetitie zouden het komende seizoen uitkomen in de Süper Lig. De overige clubs zouden spelen in de regionale competities. Voor de tweede achtereenvolgende keer wist Altınordu SK zich via dit systeem te handhaven in de Süper Lig.

Topscorers 1960/61

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1960/61